Gulyás György (1916–1993) karnagy, zenetanár, főiskolai tanár, igazgató
 Gulyás György (1965) sportrepülő, vitorlázórepülő